Ка́ули () — распространенное англоязычное имя собственное, которое встречается в виде фамилий и топонимов.

Фамилия 
 Каули, Абрахам (1618—1667) — английский поэт и литератор.
 Каули, Патрик (1950—1982) — американский музыкант и композитор.

Топоним 
 Каули (Альберта) :en:Cowley, Alberta
 Каули (Вайоминг) :en:Cowley, Wyoming
 каули (Глостершир) :en:Cowley, Gloucestershire
 Каули (Девон) :en:Cowley, Devon
 Каули (Дербишир) :en:Cowley, Derbyshire
 Каули (Канзас) :en:Cowley County, Kansas
 Каули (Лондон) :en:Cowley, London
 Каули (Новый Южный Уэльс) :en:Cowley County, New South Wales
 Каули (Оксфордшир) :en:Cowley, Oxfordshire

Примечания